Белфорт:

Фамилии 
 Витор Виейра Белфорт () (род. 1977) — бразильский боец смешанного стиля, боец бразильского джиу-джитсу, грэпплер.
 Джордан Росс Белфорт () (род. 1962) — американский оратор-мотиватор и бывший брокер. Был осуждён за мошенничество.

Имена 
 Жуан Евангелиста Белфорт Дуарте () (1883—1918) — бразильский футболист и футбольный деятель.
 Эрнест Белфорт Бакс () (1854—1926) — британский социалист, журналист, историк и философ.

Архитектура 
 Белфорт () — дозорная башня в городе Брюгге (Бельгия), построена в 1240 г.

См. также 
 Бельфор
 Белфорд-Рошу